Rångtjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Lilla Rångtjärnen, sjö i Härjedalens kommun, 
Rångtjärnen, sjö i Härjedalens kommun,  (11,1 ha)
Stora Rångtjärnen, sjö i Härjedalens kommun,  (18,6 ha)
Lill-Rångtjärnen, sjö i Krokoms kommun,  (3,07 ha)
Stor-Rångtjärnen (Alsens socken, Jämtland), sjö i Krokoms kommun,  (12,9 ha)
Stor-Rångtjärnen (Gåxsjö socken, Jämtland), sjö i Strömsunds kommun,  (6,32 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn